EXE peut désigner :
 .exe, une extension de fichier sur Windows pour les fichiers exécutables ;
 Exe, un fleuve dans le Devon ;
 L'Old Exe Bridge, pont médiéval situé à Exeter (Angleterre), sur cette rivière ;
 Mission exécution, une des phases d'un contrat de maîtrise d'œuvre selon la loi MOP, portant sur l'établissement des études d'exécution.